Сапково — название населённых пунктов в России:

 Сапково — деревня в Рыбновском районе Рязанской области.
 Сапково — деревня в Калининском районе Тверской области.